Das Torneo Internazionale Femminile di Palermo 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Palermo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 6. bis 11. Juli 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Palermo